Bob Lutz kan syfta på:

Robert Lutz, tennisspelare
Robert A. Lutz, företagsledare inom bildindustrin